Hannibal (Missouri) — cidade do estado do Missouri
Hannibal Lecter
Hannibal (filme) — filme de suspense dirigido por Ridley Scott
Hannibal (série de televisão) — seriado da NBC

Desambiguações de topônimos
Desambiguação